Сухая кладка — метод строительства, при котором здания или их элементы сооружаются из камня без использования связывающего раствора. Устойчивость сухой кладки обеспечивается наличием несущего фасада из тщательно подобранных друг к другу сцепляющихся камней. Это наиболее архаичный из методов каменной кладки. Обычно используется для сооружения стен, однако известны целые здания и мосты, сооружённые подобным методом.

Первыми строителями, обратившими особое внимание на сейсмостойкость капитальных построек, в частности, сухой кладки стен зданий, были инки, древние жители Перу. Особенностями архитектуры инков является необычайно тщательная и плотная (так, что между блоками нельзя просунуть и лезвия ножа) подгонка каменных блоков (часто неправильной формы и очень различных размеров) друг к другу без использования строительных растворов.

Благодаря этим особенностям кладка инков не имела резонансных частот и точек концентрации напряжений, обладая дополнительной прочностью свода. При землетрясениях небольшой и средней силы такая кладка оставалась практически неподвижной, а при сильных — камни «плясали» на своих местах, не теряя взаимного расположения и при окончании землетрясения укладывались в прежнем порядке.

Эти обстоятельства позволяют считать сухую кладку стен инками одним из первых в истории устройств пассивного виброконтроля зданий.

Галерея

См. также 
 Хижина сухой кладки
 Архитектура инков
 Брох (Шотландия)
 Каирн
 Скара-Брей
Клочан

Литература 
 Murray-Wooley, Carolyn and Karl Raitz. Rock Fences of the Bluegrass, University Press of Kentucky. 1992.
 Francis Pryor, Britain BC, Harper Perennial. 2003.
 Colonel F. Rainsford-Hannay, Dry Stone Walling, Faber & Faber. 1957

Примечания

Ссылки 
 Dry Stone Walling Association of Canada
 Dry Stone Walls Association of Australia
 Dry Stone Walling Association of Great Britain
 The Guild of Cornish Hedgers
 The stone — What can be done in dry stone walling system
 British Trust for Conservation Volunteers skills page on dyking
 BTCV dry stone walling book
 Current Archaeology notes on Working Holidays repairing dry stone walls
 Dry Stone Conservancy, dedicated to preserving and promoting dry stone masonry
 Stone-Line, Group of the Swiss dry stone masons
 SVTSM, Association of the professional Swiss dry stone masons
 Umwelteinsatz, Drystone activity of the Swiss Foundation for Environmental Action
 The Character of a Wall. The changing construction of agricultural (dry stone) walls on the island of Gozo, Malta Article by Adam Thompson based on anthropological field research. Omertaa, Journal for Applied Anthropology (www.xpeditions.eu)

История архитектуры
Сейсмостойкое строительство
Строительная кладка